País Basco
Bascos — povo basco
Língua basca

Geografia 
Basco (Illinois)

Outros 
Rio Başca
Pelota basca

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos